Иван Неврокопски може да се отнася за:

 Иван Неврокопски, български политик и общественик от Неврокоп;
 Иван Неврокопски (1926 – ?), български политик от Крупник.